Алекса́ндр Ве́прик:
 Веприк, Александр Анатольевич (род. 1991) — российский биатлонист.
 Веприк, Александр Моисеевич (1899—1958) — советский композитор.